

Cinema 
 The Last Kiss – film del 2006 diretto da Tony Goldwyn

Musica 
 The Last Kiss – brano di David Cassidy del 1985, dall'album Romance
 The Last Kiss – album di Jadakiss del 2009

Pagine correlate 
 Last Kiss (disambigua)